Бурмич — фамилия. Известные носители:

 Бурмич, Анатолий Петрович (род. 1962) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.
 Бурмич, Стефан Григорьевич (1878—1937) — член IV Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.